Луково може бити:

 Лучани – градско насеље и седиште истоимене општине, Моравички округ, Србија
 Лучани – сеоско насеље у оквиру истоимене општине, Моравички округ, Србија

Види још 
 Лучане (вишезначна одредница)